Cet article traite de l'année 1997 de l'Équipe de France de football.

 Qualifiée d'office pour la Coupe du monde 1998 en sa qualité de pays hôte, l'équipe de France ne dispute que des matchs amicaux en 1997. 
 Le point d'orgue de la saison des Bleus a lieu au mois de juin avec leur participation au Tournoi de France, compétition amicale où figurent également le Brésil, l'Angleterre et l'Italie. Contrastant avec leurs belles prestations du début d'année (contre le Portugal et les Pays-Bas), les Français s'y montrent particulièrement décevants.

Les matchs 

A : match amical. TDF : Tournoi de France

Les joueurs 

France
1997